Frans Josef, eller, egentligen, Franz Joseph, är ett ursprungligen tyskt namn.

Se
Frans Josef I av Österrike
Frans Josef I av Liechtenstein
Frans Josef II av Liechtenstein
Frans I Josef av Österrike (Frans II som tysk-romersk kejsare)
Frans Josefs land
Franz Joseph (glaciär)